Andrea Francesco Giovanni Raschèr, né le  à Zurich, est un juriste et journaliste italien et suisse.

Biographie 
Andrea Raschèr a grandi à Zurich. Pendant son séjour dans une école primaire italophone et ses années d'études secondaires au Freies Gymnasium Zürch, il étudie également la flûte traversière avec Gérard Zinsstag et le piano au Conservatoire de Zurich. Après des études de droit, il obtient son doctorat à l'Université de Zurich (UZH) en 1988. Sa thèse sur les questions des droits d'auteur du metteur en scène a reçu le prix Professeur Walther Hug en 1990. Pendant ses études, il poursuit sa formation instrumentale et travaille comme assistant à la mise en scène auprès du metteur en scène de théâtre et d'opéra Jean-Pierre Ponnelle. En 2010, il obtient le Master of Advanced Studies in Supervision and Coaching in Organizations (MAS ZHAW) à l'Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW).

Mise en scène et musique 
Au Grand Théâtre de Bordeaux, il met en scène Norma de Vincenzo Bellini en 1983, L'Histoire du soldat d'Igor Stravinsky au Festival de Macerata en 1987, et Il trovatore de Giuseppe Verdi (décor et costumes Toni Businger) et Rigoletto de Giuseppe Verdi au Théâtre municipal de Berne en 1989 et au Théâtre de Trèves. En 1995, il dirige les dialogues et tient un petit rôle de ténor (un notaire) au Herkulessaal de la résidence de Munich dans l'enregistrement de La Fille du régiment de Gaetano Donizetti avec Edita Gruberová. Il a dirigé les dialogues pour l'enregistrement de Fidelio de Ludwig van Beethoven sous la direction de Sir Colin Davis.

Droit et journalisme 
Raschèr travaille comme consultant dans des sociétés de conseil depuis 1988. En 1995, il rejoint l'Office fédéral de la culture en tant que juriste, où il participe à la rédaction de la Déclaration de Washington en tant que membre de la délégation suisse et présente une proposition de compromis à la conférence diplomatique qui permet une percée dans les négociations. Dans les années 2000, sous la direction de la conseillère fédérale Ruth Dreifuss, il a supervisé la rédaction de la loi sur le transfert des biens culturels et s'est parfois retrouvé dans des conflits publiquement contestés avec des marchands d' art et des collectionneurs d'art. Il a également été fortement impliqué dans l'élaboration d'une loi sur la promotion de la culture et dans la révision de la loi Pro Helvetia. En tant que chef de la «Division des affaires juridiques et internationales», il a été chef de la délégation suisse à l'élaboration  de la Convention de l'UNESCO pour la protection de la diversité culturelle et membre de l'organe de médiation des autorités fédérales dans le litige entre Zurich et Saint-Gall qui s'est conclu en 2006. En 2006, il quitte l'Office fédéral et devient chef du département de la culture au Tages-Anzeiger. Il dirige une société de conseil privée depuis 2007.

Enseignement et recherche 
Raschèr est chargé de cours en droit de la culture et de l'art ainsi qu'en politique culturelle et expert de l'UNESCO sur la protection des biens culturels. Il a également publié de nombreux essais, notamment sur le traitement de l' art spolié conformément aux principes de la Conférence de Washington sur les œuvres d'art de 1998. En 2014, dans une interview à la NZZ, il doutait qu'il soit possible pour le Kunstmuseum Bern, pour des raisons morales et pratiques, d'accepter l'héritage de la Collection Gurlitt, qui était grevée de cas de restitution d' art pillé par les nazis et les cessions de l'art dégénéré. Après que le Kunstmuseum Bern se soit engagé à respecter des normes élevées en matière de diligence, qu'il ait effectué des recherches exhaustives sur la provenance et qu'il ait appliqué, comme en Allemagne, le concept de biens culturels saisis à la suite des persécutions nazies, c'est-à-dire qu'il ait traité de la même manière les «biens spoliés» et les biens dits «en fuite», M. Raschèr a qualifié le comportement du musée d'exemplaire dans une interview accordée au Bund. En janvier 2023, il est élu comme président désigné de la "Commission indépendante de la SKKG chargée de clarifier les revendications de biens spoliés en lien avec les persécutions nazies" (Commission indépendante SKKG). La commission décide de manière contraignante des solutions justes et équitables à apporter aux biens culturels appartenant à la Fondation pour la culture, l'art et l'histoire (SKKG) qui ont été spoliés en raison des persécutions nazies.

Il est membre du comité consultatif scientifique de la revue Kunst und Recht.

Vie personnelle et familiale 
Raschèr est marié à la chanteuse d'opéra Daniela Lojarro.

Bibliographie 

 avec Peter Mosimann und Marc-André Renold (éd.): Kultur Kunst Recht: schweizerisches und internationales Recht. 2. stark erweiterte Auflage Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2020.
 avec Mischa Senn (Hrsg.): Kulturrecht Kulturmarkt: Lehr- und Praxishandbuch. Dike, Zürich/St. Gallen 2012.
 avec Peter Mosimann und Marc-André Renold (éd.): Kultur Kunst Recht: schweizerisches und internationales Recht. Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2009.
 avec Marc Bauen, Yves Fischer und Marie-Noëlle Zen-Ruffinen: Cultural Property Transfer, transfert de biens culturels, trasferimento die beni culturali, Kulturgütertransfer. Schulthess, Zürich, Bruylant, Bruxelles 2005.
 Kulturgütertransfer und Globalisierung: UNESCO-Konvention 1970 – Unidroit-Konvention 1995 – EG-Verordnung 3911/92 – EG-Richtlinie 93/7 – Schweizerisches Recht. Schulthess, Zürich 2000.
 Für ein Urheberrecht des Bühnenregisseurs: eine rechtsvergleichende Studie mit spezieller Berücksichtigung der Theatersemiotik und der Folgen für die Bühnenpraxis. Nomos, Baden-Baden 1989. (en même temps: Zurich, Univ., Thèse de doctorat)
 Das Urheberrecht des Bühnenregisseurs – Fluch oder Segen? In: KUR – Kunst und Recht, Volume 19, Issue 1 (2017), . 
 Thomas Crown reloaded? Njet: Rambo rules! In: KUR – Kunst und Recht, Volume 14, Issue 2 (2012), . 
 Washingtoner Raubkunst – Richtlinien – Entstehung, Inhalt und Anwendung. In: KUR – Kunst und Recht, Volume 11, Issue 3-4 (2009), S. 75. 
 Restitution von Kulturgut: Anspruchsgrundlagen – Restitutionshindernisse – Entwicklung. In: KUR – Kunst und Recht, Volume 11, Issue 3-4 (2009) . 
 Kunstraub ist nicht zu fassen. In: KUR – Kunst und Recht, Volume 10, Issue 1 (2008), . 
 Fegefeuer der Glückseligen – Resümee und Schlussbetrachtung der Tagung. In: KUR – Kunst und Recht, Volume 10, Issue 3-4 (2008), . 
 Editorial, in: KUR – Kunst und Recht, Volume 16, Issue 3-4 (2014) . 
 Editorial, in: KUR – Kunst und Recht, Volume 15, Issue 1 (2013), . 
 Editorial, in: KUR – Kunst und Recht, Volume 13, Issue 1 (2011) . 
 Editorial, in: KUR – Kunst und Recht, Volume 11, Issue 3-4 (2009), . 
 Editorial, in: KUR – Kunst und Recht, Volume 10, Issue 3-4 (2008), . 
 Kulturzerstörung als Kriegsverbrechen In: WOZ Die Wochenzeitung, 29. September 2016
 The Washington Conference on Holocaust-Era Assets (November 30 – December 3, 1998). In: International Journal of Cultural Property (IJCP) 1999, .
 avec M. Brülhart, Nikola Doll, Katharina Garbers-von Böhm: Taking fair and just decisions based on findings leading to an incomplete or uncertain state of evidence - The decision of the Kunstmuseum Bern in the restitution claim asserted by the heirs of Dr. Ismar Littmann In: Network of European Restitution Committees on Nazi-Looted Art, Newsletter, No. 15 (1/2023) 
 avec M. Bucheli: Die Vereinbarung zum „Kulturgüterstreit“ Zürich – St. Gallen von 2006: Ansätze zur Lösungsfindung in anderen Kontexten? In: KUR – Kunst und Recht, Volume 21, Issue 2 (2019), . 
 avec W. Engeler: Der Managementplan des Stiftsbezirks St. Gallen für eine nachhaltige Bewahrung und Nutzung von Weltkulturerbe. In: KUR – Kunst und Recht, Volume 20, Issue 1 (2018), . 
 avec Y. Fischer: Kultur und Wirtschaft im Gleichgewicht: Die UNESCO-Konvention über den Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, In: Aktuelle Juristische Praxis (AJP)/Pratique Juridique Actuelle (PJA) 2006, 
 mit J.  Stillhart: Daniel Düsentrieb vs. Panzerknacker. In: KUR – Kunst und Recht, Volume 14, Issue 3-4 (2012) . 
 avec K.-P. Uhlig und M. Neeser: Kultur. In: Helbing Lichtenhahn Verlag (Hrsg.), COVID-19 – Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise. Helbing Lichtenhahn, Basel 2020, § 8
 avec D. Vitali: Federal or Non-Unitary Constitutional Systems (Article 30 UNESCO-Convention 2005). In: Sabine von Schorlemer; Peter-Tobias Stoll (Hrsg.), The UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Explanatory Notes. Springer, Berlin, Heidelberg 2012, 
 avec M. Zirkler: Zur Ordnungsstruktur von Moderationsprozessen: Funktionen, Rollen und Konfliktpotenziale. In: Joachim Freimuth; Thomas Barth (Hrsg.): Handbuch Moderation: Konzepte, Anwendungen und Entwicklungen. Hogrefe, Göttingen 2014,

Références

Liens externes 
  
 Andrea Raschèr, chez Raschèr Consulting
 Kulturpolitik aus Leidenschaft. Andrea Raschèr - Regisseur der Kulturförderung. NZZ, 16. 
 Andrea Raschèr – Von «Rigoletto» bis Raubkunst. SRF, 14. mai 2022
 Andrea Raschèr – Provenienzforschung früher und heute mit einem Blick auf die Washingtoner Konferenz 1998. Xecutives.net, 26. novembre 2022

Naissance en février 1961
Journaliste suisse
Juriste suisse
Essayiste suisse du XXIe siècle
Pages avec des traductions non relues